Vrams socken kan syfta på:

 Norra Vrams socken
 Södra Vrams socken
 Västra Vrams socken
 Östra Vrams socken